El Teide es un volcán de la isla de Tenerife (Islas Canarias, España). «Teide» también puede referirse a:
El petrolero Teide (A-11); 
Teide 1, una enana marrón; o
Teide-HPC, el segundo superordenador más potente de España.